Příjmení Zemánek nosí více významných osobností:

 Anna Zemánková (1908-1986) – malířka a grafička art brut
 Bohumil Zemánek (1942–1996) – český sochař a restaurátor
 Inka Zemánková (1915–2000) – česká swingová zpěvačka
 Jan Zemánek (rozcestník) – rozcestník
 Jiří Zemánek – rozcestník
 Ladislav Zemánek (sochař) (1931–2004) – český sochař
 Ladislav Zemánek (* 1992) – český rusista a expert na eurasijské záležitosti
 Miroslav Zemánek (* 1974) – český fotbalista
 Petr Zemánek (* 1973) – český fotbalista, útočník
 Richard Zemánek (* 1968) – český politik a středoškolský pedagog
 Terezie Zemánková (* 1975) – česká historička umění, výtvarná publicistka a kurátorka výstav
 Vilém Zemánek (1875–1922) – český dirigent
 Vojtěch Zemánek (1923–???) – český a československý politik